Петровський парк (станція метро), Москва
 Петровський парк (Оранієнбаум)
 
 Петровський парк (Полтава)